«Крестоносец» — российский художественный фильм 1995 года, боевик. Фильм претендовал на премию Ника в номинации «Лучший сценарий».

В фильме фигурируют сцены из другого фильма Иншакова, «Рыцарский роман» (эти сцены также были использованы и в фильме «Незнакомое оружие, или Крестоносец 2»). Подразумевается, что именно этот фильм снимает в Турции съёмочная группа, в которую входит актёр и каскадёр Александр Конов.

В 1998 году был снят ещё один фильм-последователь про каскадёров — «Незнакомое оружие, или Крестоносец 2» с исполнителем главной роли первого Крестоносца — Александром Иншаковым. На сей раз это была пародия, комедия абсурда, о том, как каскадёры, во главе со своим Президентом, сами снимают кино.

В 11—12 сериях телесериала «Бригада», где Александр Иншаков исполнял камео режиссёра и каскадёра Иншакова, существует отсылка к «Крестоносцу» и «Рыцарскому роману»: Иншаков и Фил (герой Владимира Вдовиченкова) в качестве каскадёров снимаются в фильме о «бессмертных рыцарях».

Сюжет 
На съёмках фильма о крестоносцах в Турции группа каскадёров переживает трагедию — погибает их товарищ. Смерть каскадёра была подстроена преступниками, которые благодаря этому провезли через границу крупную партию наркотиков. Убит продюсер фильма Антон, деньги похищены. Фильм из-за недостатка финансирования разобрали на рекламные ролики. Каскадёр Саша Конов, понимая, что всё было подстроено, спасает Ольгу, жену Антона от бандитов-кавказцев и связывается с вором Славкой Дохлым. Тот рассказывает ему, что после приезда их киногруппы упала цена на наркотики в городе. Ольга чувствует, что Антон на самом деле жив, Дохлый и Конов также догадываются об этом. Конов прячется на заброшенной стройке, его и Ольгу захватывает «воскресший» Антон. Зная, что Конова не отпустят живым, Антон сообщает ему, где спрятал деньги. Появляются воры во главе с Дохлым и кавказцами. В жестоком бою все погибают, Дохлый находит раненого Антона, но тот подрывает гранатой себя и Дохлого. Конов и Ольга спасаются, фильм снят до конца.

В ролях

Съёмочная группа 
 Продюсер: Александр Иншаков, Анатолий Сивушов
 Автор сценария: Валерий Приёмыхов
 Режиссёры: Михаил Туманишвили, Александр Иншаков
 Композитор: Владимир Матецкий
 Оператор: Евгений Корженков, Леонид Казаков
 Художник: Владимир Кирс

Ссылки 
 «Крестоносец» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»
 «Крестоносец» на сайте Film.ru

Фильмы-боевики России
Фильмы Михаила Туманишвили
Фильмы России 1995 года
Фильмы на русском языке